Сигизмунд или Зигизмунд, Зигмунд (; Sigmund, Siegmund) произлиза от старата германска дума sigu, която означава победа.

Известни с това име:
 Зигизмунд, остготски принц (4 век)
 Св. Зигизмунд (Бургундия), крал на Бургундия (516-524)
 Сигизмунд Люксембургски, император на Свещената Римска империя (1433—1437)
 Зигмунд (Бавария), херцог на Бавария (1460-1467)
 Зигмунт I Стари, крал на Полша и велик княз на Литва (1506-1548)
 Зигмунт II Август, крал на Полша и велик княз на Литва (1548-1572)
 Сигизмунд III Васа, полско-литовски крал (1587-1632)
 Сигизмунд Батори, княз на Трансилвания (1581-1602)
 Карл Сигизмунд Кунт, германски ботаник (1788-1850)

Мъжки имена